Canada
 Grand Rapids – città del Manitoba

Stati Uniti d'America
 Grand Rapids – capoluogo della Contea di Kent, Michigan
 Grand Rapids – capoluogo della Contea di Itasca, Minnesota
 Grand Rapids – villaggio della Contea di Wood, Ohio
 Grand Rapids – città della Contea di Wood, Wisconsin